Ми́ны:
 Мины — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Мины — множественное число от мина (скрытно установленный боеприпас).
 Мины (; ) — украинский и польский дворянский род.
 Мины — ходы, проделываемые насекомыми, в тканях растений.

См. также 
 Мина